Santa Brígida o Santa Brigida puede referirse a:

Santas 
 Santa Brígida de Kildare o Brígida de Irlanda, (ca. 451 - 525) era una monja, abadesa, y fundadora cristiana irlandesa de varios conventos, venerada como santa.
 Santa Brígida de Suecia (1303-1373), religiosa y mística cristiana sueca, fundadora de la orden católica que lleva su nombre, nombrada patrona de Europa.

Localidades 
 Santa Brígida, municipio español perteneciente a la provincia de Las Palmas, en la comunidad autónoma de Canarias.
 Santa Brigida, municipio de Italia, en la provincia de Bérgamo.
 Santa Brígida,  municipio brasileño del estado de Bahía.